Civitellini – abitanti di Civitella Marittima
Civitellini – abitanti di Civitella Paganico
Civitellini – abitanti di Civitella in Val di Chiana